BNO steht für:
 Baksan Neutrino Observatory, russische Neutrino-Forschungseinrichtung der Russischen Akademie der Wissenschaften im Nordkaukasus
 Burns Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Burns (Oregon), Harney County, Oregon

BN(O) steht für:
 British National (Overseas), Klasse der britischen Staatsbürgerschaft für Hongkong-Briten

bno steht für:
 Bantoanon (ISO-639-3-Code), eine der Visayassprachen

Abkürzung